Кипелово — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Старосельского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года был центром Кипеловского сельского поселения), с точки зрения административно-территориального деления — центр Кипеловского сельсовета.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 55 км, до центра муниципального образования Стризнево по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Федотово, Починок, Гуреиха.

По переписи 2002 года население — 882 человека (424 мужчины, 458 женщин). Преобладающая национальность — русские (98 %).

См. также 
 Федотово (авиабаза)

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района